Häggrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Häggrund, Korsholm, Österbotten, 
 Häggrund, Malax, Österbotten,

Se även
Häggrundet

Robotskapade Finlandförgreningar